

Geografia 
Danu, comune della Moldavia nel distretto di Glodeni

Mitologia

Danu – dea madre della mitologia indiana
Danu – dea madre della mitologia irlandese

Musica
Danú – gruppo folk irlandese

Altro 
Danu, sottogruppo dei bamar, etnia dominante in Birmania